Njukscha () ist der Name 

 eines Nebenflusses der Oljokma in Russland, siehe Njukscha (Fluss)
 eines Dorfes (Derewnja) im Rajon Magdagatschi in der russischen Oblast Amur, siehe Njukscha (Magdagatschi)
 eines Dorfes (Derewnja) im Rajon Tynda in der russischen Oblast Amur, siehe Njukscha (Tynda)